Серге́й Вади́мович Кортуно́в (,  — , там же) — советский и российский политолог. Кандидат исторических наук (1982), доктор политических наук (2005), профессор. Действительный государственный советник РФ 2-го класса. Брат Андрея Кортунова и Вадима Кортунова.

Биография 
В 1979 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР как специалист по международным отношениям со знанием иностранных языков.

В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Эволюция военно-политического мышления американских правящих кругов в 70-е — начале 80-х гг.» (специальность 07.00.05 — история международных отношений и внешней политики).

В 2005 году в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Безопасность в глобальном мире: эволюция российской политики»; научный консультант — доктор политических наук, профессор В. А. Явчуновская; официальные оппоненты — доктор юридических наук Ю. М. Батурин, доктор политических наук, профессор С. В. Смульский, доктор политических наук, доктор философских наук С. А. Модестов; ведущая организация — Институт мировой экономики и международных отношений РАН.

Профессор Академии военных наук, действительный член Международной академии информатизации.

Дипломатическая и научная деятельность 
 1982—1991 — работал в МИД СССР (участвовал в многосторонних переговорах по разоружению: ЯКВ, РСМД, СНВ-1, Конференция по разоружению в Женеве, Конвенция по запрещению химоружия, Первый Комитет Генассамблеи ООН, Комиссия ООН по разоружению; в переговорах основных экспортеров оружия, РКРТ, переговорах по гармонизации национальных систем экспортного контроля и т. д.).
 1991—1994 — начальник Управления экспортного контроля и конверсии МИД РФ.
 1994—1996 — консультант, референт Помощника Президента РФ по национальной безопасности.
 1996—1998 — заместитель руководителя аппарата Совета обороны РФ, начальник международно-аналитического отдела.
 1998—2001 — советник руководителя Администрации Президента РФ с поручением курировать выполнение Указов Президента о подготовке к празднованию третьего тысячелетия и 2000-летия христианства; исполнительный директор Комитета по встрече третьего тысячелетия.
 1998—2002 — вице-президент Внешнеполитической Ассоциации.
 2003—2004 — заместитель Директора института стратегических оценок, Заместитель Председателя Экспертного Совета Комитета Совета Федерации по международным делам.
 2004—2005 — начальник Управления анализа и прогноза ОАО «ГАО ВВЦ».
 2005—2006 — начальник Информационно-аналитического управления Федерации Независимых оценщиков и экспертов Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, заместитель генерального директора Федерации.
 c 2006 года — заведующий кафедрой мировой политики Государственного университета — Высшей школы экономики.

Библиография 
Автор более полусотни книг и статей по концептуальным проблемам международных отношений, внешней политики, разоружения, национальной безопасности и военного сотрудничества, в том числе:
 Контроль за вооружениями и интересы России / Московский общественный научный фонд. — М., 1997.
 Россия: национальная идентичность на рубеже веков. — М.: МОНФ, 1997.
 Имперские амбиции и национальные интересы. Новые измерения внешней политики России. — М.: Московский общественный научный фонд, 1998.
 Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003.
 Национальная идентичность: постижение смысла. М.: Аспект Пресс, 2009. ISBN 978-5-7567-0551-5

Примечания

Ссылки 
 Кортунов Сергей Вадимович (11 июня 1956 — 8 октября 2010)

Политологи России
Дипломаты России
Преподаватели ВШЭ
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Похороненные на Пятницком кладбище